Požega je lahko:

 Požega, Hrvaška, mesto na Hrvaškem (prej Slavonska Požega)
 Požega, Srbija, mesto v Srbiji (prej Užička Požega)
 Požega, Novi Pazar, vas v Srbiji